Стефан Едберг је други пут освојио турнир. У финалу је победио Магнуса Ларсона резултатом 7:6(7:4), 6:1.

Носиоци 

 ' Стефан Едберг (победник)
  Михаел Штих (полуфинале)
  Магнус Ларсон (финалиста)
  Јако Елтинг (прво коло)

 Александар Волков ''(прво коло) 
 Бернд Карбахер ''(прво коло) 
 Паул Хархојс ''(прво коло) 
 Ги Форже ''(друго коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Спољашње везе 
 Главни жреб - Доха 1995.

Отворено првенство Катара у тенису 1995.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно